CFR poate fi:

 Căile Ferate Române
 CFR Infrastructură, compania care are administrare și întreținere infrastructura feroviară
 CFR Călători, companie de transport feroviar de persoane
 CFR Marfă, companie de transport feroviar de mărfuri
 CFR Gevaro, companie de transport feroviar de mărfuri
 CFR Ferry-Boat, companie transport maritim din România
 CFR IRV, companie de reparații vagoane din România
 CFR SIRV Brașov, companie de reparații vagoane din România
 CFR BAD, companie din industria feroviară din România
 CFR IRLU, companie din industria feroviară din România
 Council on Foreign Relations, organizație americană specializată în politica externă a Statelor Unite

Sport 
 CFR Cluj, echipă de fotbal din Cluj-Napoca, România
 CFR Rapid, echipă de fotbal din București, România
 CFR Turnu-Severin, fost club de fotbal din Turnu Severin, România
 CFR Craiova, club de fotbal din România
 CSF CFR 1933 Timișoara,  echipă de fotbal din București, România
 CFR Marmosim Simeria, club sportiv din România
 Gloria CFR Galați, club de fotbal din România
 ACS Rapid CFR Suceava
 Palatul CFR
 CFR II Cluj-Napoca
 AS CFR Brașov

Altele 
 C.F.R., operă literară scrisă de Ion Luca Caragiale
 C.F.R. Progresul, zonă în București